Дракон може да се отнася за:

 Дракон, митологично същество;

Животни 
 Драконови, семейство риби;
 Драконов гущер, влечуго;
 Летящ дракон, влечуго;
 Морски дракон, риба от семейство Драконови;
 Морски дракон, 3 вида риби от семейство Морски игли:
 Листовиден морски дракон;
 Обикновен морски дракон;
 Рубинен морски дракон.
 Син дракон, плужек

Други 
 Дракон, древногръцки законодател.
 Дракон, съзвездие в северното полукълбо;
 Дракон, американски космически кораб;
 Дракон, френска ракета;